Proof (filme) – filme estadunidense de 2005 
 Proof (rapper) – rapper estadunidense (1973–2006)
 Proof (álbum de BTS) – álbum sul-coreano de 2022

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música